Oskar Frech steht für:
 Oskar Frech, Maschinenbauunternehmen
 Oskar Frech SeeBad, Freizeitbad in Schorndorf

Oskar Frech ist der Name folgender Personen:
* Oskar Frech (Oberamtmann) (1859–1910), badischer Oberamtmann
 Oskar Frech (Unternehmer) (1902–1985), deutscher Werkzeugmacher und Gründer der Firma Oskar Frech